Воинские звания и знаки различия офицеров военно-морских сил НАТО () — система унифицированных воинских званий, которая определяет положение (права, обязанности) офицеров ВМС стран-участниц Североатлантического альянса с учётом общепринятых кодов STANAG 2116 для определения старшинства офицерских и других званий в странах-участницах Альянса.

Коды званий военно-морских сил НАТО используют с целью сравнения званий военнослужащих вооружённых сил разных стран.

Офицерские звания начинаются с кода OF-1 (применяется непосредственно ко всем подчинённым офицерам, ниже звание капитана) и заканчиваются кодом OF-10, эквивалентным званию адмирала флота; OF (D) — специальный код для офицеров, проходящих стажировку.

Ниже представлены таблицы званий и знаков различия офицеров морских сил с оригинальными названиями званий всех стран-участниц Североатлантического альянса в алфавитном порядке, кроме Люксембурга, Чехии, Словакии и Венгрии, границы которых не имеют выхода к морю, и, соответственно, не имеют в структуре национальных вооружённых сил военно-морские силы.

Коды офицеров НАТО

Звания и знаки различия

Примечания

Источники 
 STANAG 2116. NATO standardization agreement (Edition 5). NATO codes for grades of military personnel
 

НАТО
НАТО
НАТО